Гхош — индийская фамилия бенгальского происхождения.

 Гхош, Аджой Кумар (1909—1962) — видный деятель индийского и международного рабочего движения. Генеральный секретарь Коммунистической партии Индии (1951—1962).
 Гхош, Амалананда (1910—1981) — индийский археолог.
 Гхош, Амитав (род. 1956) — современный индийский писатель, пишущий на английском языке.
 Гхош, Ауробиндо (более известен как Шри Ауробиндо; 1872—1950) — индийский философ, поэт, революционер и организатор национально-освободительного движения Индии.
 Гхош, Субодх (1909—1980) — индийский писатель и журналист.
 Гхош, Шанкар (1935—2016) — индийский музыкант, игравший на табле.
 Шри Чинмой Гхош (1931—2007) — неоиндуистский проповедник и общественный деятель

См. также 
 Гош, Амитав (род. 1956) — современный индийский писатель, пишущий на английском языке.